Catherine E. Coulson (1943-2015), actrice américaine ;
 Charles Coulson (1910-1974), chimiste britannique ;
 Christian Coulson (né en 1978), acteur britannique ;
 John d'Arcy Coulson (1908-1996), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Juanita Coulson (née en 1933), écrivain de science-fiction américaine ;
 Sam Coulson (né en 1987), guitariste britannique.

Coulson est un prénom notamment porté par :
 Coulson Norman Mitchell (1889-1978), militaire britannique.

Personnage de fiction 
 Phil Coulson, dans l'univers Marvel 

Homonymie de patronyme